Hedrick ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Hedrick (1979–2006), US-amerikanischer Mörder
 Chad Hedrick (* 1977), US-amerikanischer Speedskater und Eisschnellläufer
 Charles Hedrick (1815–1897), US-amerikanischer Politiker
 E. H. Hedrick (1894–1954), US-amerikanischer Politiker
 Earl Hedrick (1896–1985), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Earle Raymond Hedrick (1876–1943), US-amerikanischer Mathematiker
 J. Karl Hedrick (1944–2017), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Rex Hedrick (* 1988), australischer Squashspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hedrick (Indiana)
 Hedrick (Iowa)